Все́воложский — русская фамилия. Все носящие её принадлежат к одному роду.
 Всеволожский, Александр Всеволодович (1793—1864) — друг А. С. Грибоедова, член общества «Зеленая лампа», сын Вс. Андр. Всеволожского и брат Н. В. Всеволожского
 Всеволожский, Алексей Матвеевич (1769—1813) — генерал-майор, шеф Елисаветградского гусарского полка, участник Отечественной войны 1812 года

 Всеволожский, Всеволод Алексеевич (1738—1797) — активный участник переворота Екатерины II (1762), действительный камергер (1768), тайный советник (1784), обер-прокурор Правительствующего Сената, брат А. А. Всеволожского и С. А. Всеволожского
 Всеволожский, Всеволод Алексеевич (1872—1943) — член РСДРП с 1898 года, меньшевик, член (1905) и председатель (1917) Вятского совета рабочих депутатов, товарищ министра (главноуправляющего) финансов Уральского правительства (1918), младший брат В. А. Всеволожского
 Всеволожский, Всеволод Андреевич (1769—1836) — камергер, отставной гвардии ротмистр, один из богатейших людей России, сын А. А. Всеволожского
 
 
 Всеволожский, Игорь Евгеньевич (1903—1967) — советский писатель
 Всеволожский, Лев Алексеевич (1932—2012) — советский учёный-электротехник, один из основоположников отечественной электропунктуры, проректор Калининского государственного университета, внук Вс. А. Всеволожского
 Всеволожский, Кирилл Владимирович (род. 1961) — российский юрист и общественный деятель, сын В. А. Всеволожского.
 Всеволожский, Михаил Николаевич (1917—2000) — советский партийный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Всеволожский, Никита Всеволодович (1799—1862) — один из основателей литературного общества «Зеленая лампа», сын Вс. Андр. Всеволожского и брат А. В. Всеволожского
 Всеволожский, Николай Сергеевич (1772—1857) — русский государственный и военный деятель, историк, типограф, библиофил, сын С. А. Всеволожского.
 Всеволожский, Павел Александрович (1839—1898) — действительный статский советник, предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Санкт-Петербургской губернии. Основатель города Всеволожска.
 Всеволожский, Раф Родионович (Фёдор-Руф Иродионов Всеволожский; ум. 1653) — касимовский воевода, отец «царской невесты» Ефимии Всеволожской.
 Всеволожский, Сергей Алексеевич (ум. 1822) — активный участник переворота Екатерины II (1762), генерал-поручик, брат А. А. Всеволожского и Вс. А. Всеволожского
 Всеволожский, Юрий Владимирович (1924 — 2000) — советский агроном-экономист, ректор Ворошиловградского сельскохозяйственного института, начальник Управления ВУЗов Министерства сельского хозяйства СССР, сын В. В. Всеволожского
 Разное 
 Всеволожский — название посёлка, в 1963 году преобразованного в город Всеволожск.
 Всеволожский переулок
 Всеволожский район — муниципальное образование в составе Ленинградской области.

 См. также 
 Всеволожск (значения)
 Всеволожская (значения)
 Всеволожские — дворянский род.